Sangüesa, een gemeente in de Spaanse provincie en regio Navarra
Sanguesa (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie snuitmotten (Pyralidae)